Furesø (meer), een meer op het Deense eiland Seeland
 Furesø (gemeente), een gemeente in de Deense regio Hovedstaden
 Furesø (gletsjermeer), een gletsjermeer in Groenland